

Горний — селище міського типу, центр міського округу, Забайкальський край
 Горний — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Горний — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Горний — селище, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Горний — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Горний — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Горний — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Горний — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Горний — селище, Солнечний район, Хабаровський край
 Горний — селище, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Горний — селище, Туапсинський район, Краснодарський край
 Горний — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Горний — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Горний — село, Чишминський район, Башкортостан